Казанка — село в Оханском городском округе Пермского края России.

Географическое положение 
Село расположено на правом берегу Камы на расстоянии примерно 27 километров по прямой на юг от города Оханск.

История 
Известно с 1647. Изначально оно было деревней. Богородице-Казанская церковь появилась в 1888 году. С 2006 по 2018 год являлось центром сельского поселения Оханского района. После упразднения обоих муниципальных образований стало рядовым населённым пунктом Оханского городского округа.

Климат 
Климат умеренно континентальный. Наиболее тёплым месяцем является июль, средняя максимальная температура которого 24,8 °C, а самым холодным январь со среднемесячной температурой −17,3 °C. Среднегодовая температура 2,1 °C.

Население 
Постоянное население составляло 393 человек (95 % русские) в 2002 году, 395 человек в 2010 году.

Примечания 

Населённые пункты Оханского района